Фоєнь () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Фоєнь () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Фоєнь.
 Фоєнь () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 Фоєнь () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Фоєнь.